Фортингалл (, ) —  деревня в Шотландии, в Пертшире, известная своим тисом-долгожителем, растущим во дворе местной церкви. 

В окрестностях деревни находятся археологические памятники эпохи бронзы.

Примечания

Ссылки 
 Fortingall on Undiscovered Scotland

Населённые пункты Шотландии
Перт-энд-Кинросс